Cusitani – abitanti di Camerota
Cusitani – abitanti di Licusati